El término Kavango puede hacer referencia a:

 La etnia kavango; cuyo pueblo vive en el noreste de Namibia, en el lado sur de la frontera con Angola. 
 El bantustán de Kavangolandia; creado en 1970 en África del Sudoeste (actual Namibia) por el gobierno sudafricano del apartheid para constituir una patria (homeland) que albergaría a los miembros de la etnia kavango. Fue abolido en 1989, al iniciarse la transición hacia la independencia de Namibia.
 La actual Región de Kavango; en Namibia, creada tras la disolución del anterior.